Herman P. Eberharter (1892-1958) – politico statunitense
 Stephan Eberharter (1969) – sciatore austriaco
 Wilfried Eberharter (1980) – sciatore austriaco